Europese weg 583, een Europese weg
 E583 (Ecuador), een secundaire weg in Ecuador